Мхітаря́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Мхітарян Артур Нвєрович (1982) — український підприємець вірменського походження
 Мхітарян Гамлет Апетнакович (1962 — 1996) — радянський і вірменський футболіст, нападник. Батько Генріха Мхітаряна
 Мхітарян Генріх Гамлетович (1989) — вірменський футболіст, півзахисник.
 Мхітарян Нвєр Мнацаканович (1960) — український підприємець і політик вірменського походження, народний депутат України декількох скликань.
 Мхитарян Олександр Мельсикович — старший лейтенант поліції, командир батальйону поліції «Миколаїв», учасник російсько-української війни.

Примітки 

Вірменські прізвища